Василева — река в России, протекает в Подосиновском районе Кировской области. Устье реки находится в 37 км по правому берегу реки Тора. Длина реки составляет 52 км.

Исток реки находится в болотах около урочища Берёзовский Починок в 6 км к востоку от посёлка Подосиновец. Генеральное направление течения северо-восток. Всё течение проходит по ненаселённому лесному массиву. Приток - Зверовая (левый).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Малая Северная Двина
 Водохозяйственный участок — Юг
 Код водного объекта — 03020100212103000011528

Примечания 

Реки Подосиновского района
Бассейн Пушмы